SQL-Server steht für folgende Datenbanksysteme:

 Microsoft SQL Server
 MariaDB
 MySQL
 Oracle (Datenbanksystem)
 PostgreSQL
 SQL Anywhere
 Informix